Río Severn puede referirse a varios ríos:
 Reino Unido:
 Río Severn (Reino Unido), el río más largo río del Reino Unido (354 km), que desemboca en el estuario del Severn; es el río que dio el nombre a otros ríos en las antiguas colonias del Reino Unido. 

 Australia:
 Río Severn (Nueva Gales del Sur).
 Río Severn (Queensland).

 Canadá:
 Río Severn (bahía de Hudson), un largo río (982 km) que desagua en la bahía de Hudson.
 Río Severn (central Ontario).

 Nueva Zelanda:
 Río Severn (Nueva Zelanda).

 Estados Unidos:
 Río Severn (Virginia).
 Río Severn (Maryland).